Montégut (Gers)
 Montégut (Landes)
 Montégut (Hautes-Pyrénées)
in samenstellingen:
Montégut-Arros, Gers
Montégut-Bourjac, Haute-Garonne
Montégut-en-Couserans, Ariège
Montégut-Lauragais, Haute-Garonne
Montégut-Plantaurel, Ariège
Montégut-Savès, Gers